Ниже перечислены картины австрийского художника Густава Климта.

Примечания

Литература 
 
 Густав Климт,1862—1918 [Альбом]. Авт. текста Ж. Нере; Пер. с англ. Е. Калмыкова — Кёльн: Taschen, Арт-Родник, 2000
 Густав Климт [Альбом]. Авт. текста М. Кини — Москва: Белый город, 1998
 Ланди Э. «Тайная жизнь великих художников», М. 2011, ISBN 978-5-98697-228-2. стр.200-206
 «Густав Климт», Серия: «Подарочные Издания. Шедевры графики в эксклюзивном оформлении» — Москва: Эксмо, 2012
 Гаральд Салфеллнер. Климт. Жизнь художника в текстах и иллюстрациях. Прага: Виталис, 2012. ISBN 978-3-89919-233-9.

Ссылки 
https://www.christies.com/en/lot/lot-5869056
 База данных о Густаве Климте
 Все картины Густава Климта в хорошем качестве
 Галерея картин Густава Климта
 Русскоязычный сайт о Густаве Климте. Репродукции картин, полное жизнеописание
 Сайт мюзикла о Густаве Климте (на нем.)

Климт